Джордж Маки — это британские имя и фамилия:
 Маки, Джордж — британский политик.
  — британский зоолог.
  — британский футболист.